Svetovni rekordi v atletiki na prostem za olimpijske discipline,  potrjeni s strani Mednarodne atletske zveze.

Moški

Ženske

Glej tudi 
 slovenski rekordi v atletiki

Atletika
Svetovni rekordi